een maan van Jupiter, zie: Aoede (maan)
een der muzen, zie: Aoede (mythologie)